Berlingen bezeichnet verschiedene Orte

 Gemeinde Berlingen im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland, siehe: Berlingen (Eifel)
 Ortslage Berlingen von Wittlich-Bombogen in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Gemeinde Berlingen im Kanton Thurgau, Schweiz, siehe: Berlingen TG
 früherer deutscher Name der Ortschaft Berlens im Kanton Freiburg, Schweiz
 deutscher und früherer französischer Name der Gemeinde Berling in Frankreich

Berlingen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Berlingen (* um 1940), französischer Dirigent